Таде́я Бра́нкович-Ликозар (; 20 декабря 1979, Крань) — словенская биатлонистка.
 5-кратная победительница чемпионатов мира среди военных.

Общая информация 
В мае 2007 года Тадея вышла замуж за бывшего словенского гандболиста Домена Ликозара и чуть изменила фамилию. В 2009 году у супругов родился первенец — дочь Маша, после ухода из спорта — сын Рожле.

До апреля 2015 года проходила службу в Вооружённых силах Словении.

Спортивная карьера 
Словенка с детства занималась лыжными гонками, а в пятнадцать лет переходит в биатлон, и её тренером стал Владимир Королькевич (в дальнейшем более десяти лет тренировалась с Томашем Косом). Сравнительно быстро Бранкович доказывает свою незаменимость как члена команды в Кубке мира и с сезона-1995/96 она практически не пропускает ни один этап этих соревнований.

Постепенно Тадея набирается опыта подобных соревнований, но бороться с лидерами удаётся лишь в отдельных гонках. За первые пять сезонов в кубке мира она лишь раз финиширует в числе десяти сильнейших в личной гонке — на шестой позиции удалось закончить индивидуальную гонку на этапе кубка-1996/97 в Эстерсунде.

Качественный скачок результатов происходит в сезоне-2004/05 — улучшив точность стрельбы и скорость передвижения по дистанции, словенка несколько раз финиширует в Top10 и в отдельных гонках того сезона на равных борется с лидерами кубка мира за позиции на подиуме. Серия стабильно высоких результатов продолжается три сезона, пока Тадея не уходит в первый декретный отпуск. За это время ей удаётся не только некоторых результатов в отдельных стартах регулярного сезона, но и добивается пятого места в гонке преследования на чемпионате мира-2007, а также занимает 11-е место в кубке мира того сезона.

Возвращение в большой спорт прошло успешно, однако пиковые результаты предыдущей части карьеры и близко не повторялись. Сезон 2008/2009 спортменка пропустила, восстанавливаясь после операции на плече.

Выступления Тадеи не ограничиваются соревнованиями IBU. В составе национальной сборной Бранкович-Ликозар является неоднократной участницей и медалисткой биатлонных соревнований на лыжных чемпионатах среди военных. Завершила карьеру по окончании сезона 2010/2011 годов.

Работает тренером в родном клубе «Триглав», допинг-контролёром, входит в состав комиссии спортсменов в Олимпийском комитете Словении.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте IBU

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту
Лыжники по алфавиту
Родившиеся 20 декабря
Родившиеся в 1979 году
Биатлонисты Словении
Лыжники Словении
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Военные Словении
Тренеры Словении